Bjerge i Østrig er en oversigt over de højeste bjerge i Østrig samt de højeste bjerge i Østrigs delstater.

Bjergtoppe i umiddelbar nærhed af andre højere bjerge (f.eks. Kleinglockner, Glocknerwand, Wildspitze Südgipfel) er ikke medtaget, såfremt de ikke er klart adskilt fra hovedbjerget.